David Einhorn ist der Name folgender Personen:

* David Einhorn (Rabbiner) (1809–1879), amerikanischer Rabbiner
 David Einhorn (Dichter) (1886–1973), russisch-amerikanischer Schriftsteller
 David Einhorn (Manager) (* 1968), US-amerikanischer Fondsmanager